Михаи́л Чиауре́ли: Чиаурели, Михаил Отарович (род. 1943) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Чиаурели, Михаил Эдишерович (1894—1974) — советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и педагог, мультипликатор, скульптор. Народный артист СССР (1948).